Messier 60 (M60), een object aan de sterrenhemel
 M60 Patton, een Amerikaanse tank
 M60 (vuurwapen), een vuurwapen
 Een verkeersweg:
 M60 (Denemarken), zie Østjyske Motorvej
 M60 (Groot-Brittannië)
 M60 (Hongarije)
 M60 (Mashreq)
 Een voormalige verkeersweg:
 M-60 (Rusland)